Эммануель Бушайижа (;  Руанда-Урунди) — титулярный король Руанды. Претендент на трон Руанды под именем Юхи VI () с 9 января 2017 года. Объявлен наследником Королевским советом Абиру, после смерти своего дяди Кигели V.

Биография 
Родился 20 декабря 1960 года в Руанда-Урунди, детство прошло в Уганде, где учился в средней школе, там же работал в компании Пепси в Кампале.

Какое-то время жил в Кении, работая в сфере туризма, в 1994 году вернулся из иммиграции в Руанду, спустя шесть лет переехал в Великобританию.

9 января 2017 года провозглашён  королём под именем Юхи VI. Согласно обычаю, Абиру объявляет о выборе королём преемника из числа членов семьи. Это сообщил председатель совета Абиру .

Натурализованный гражданин Великобритании и в настоящее время живёт в Сейле, недалеко от Манчестера на северо-западе Англии.

Награды

Руанда 
  Кавалер Большой ленты Королевского Ордена Барабана (Великий магистр ордена).
  Великий Магистр Королевского Ордена Короны.
  Великий Магистр Королевского Ордена Хохлатого Журавля.

Иностранные награды 
  Большой кордон Королевского ордена Гавайской короны (Королевский дом Гавайев).
  Большой Кордон Королевского и Хашимитского Ордена Жемчужины (Королевский дом Сулу).

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт королевского дома Руанды

Претенденты на престол